Tågerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tågerup (Alslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Alslev Sogn, Faxe Kommune
 Tågerup (Gribskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ramløse Sogn, Gribskov Kommune
 Tågerup (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Reerslev Sogn
 Tågerup (Kolding Kommune) – en landbrugsejendom i Stepping Sogn, Kolding Kommune
 Tågerup (Lolland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tågerup Sogn, Lolland Kommune
 Tågerup (Roskilde Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirkerup Sogn, Roskilde Kommune
 Tågerup (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune